SPAD steht für:
 Simple Plastic Airplane Design, Designtyp eines ferngesteuerten Flugmodells
 Single Pass Albumin Dialysis, Therapiekonzept bei Leberversagen
 Single-photon Avalanche Diode, dt. Einzelphoton-Avalanche-Diode, siehe Avalanche-Photodiode #Einzelphotonenzählung
 Société de Production des Aéroplanes Deperdussin, französischer Flugzeughersteller
 Société pour L´Aviation et ses Dérives, französischer Flugzeughersteller, siehe Société de Production des Aéroplanes Deperdussin #Die Ära Blériot
 section professionnelle d’art dramatique, Schauspielschule des Conservatoire de Lausanne

SpAD steht für:
 Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands, trotzkistische Organisation in Deutschland
 Special adviser (Norwegen), hochrangiger Staatsdiener in der norwegischen Verwaltung ohne Führungsaufgabe
 Special adviser (VK), temporärer Berater eines Ministers des Vereinigten Königreichs
 Special adviser (UNO), Aufgabentitel (Sonderberater) einiger Unter-Generalsekretäre der Vereinten Nationen, siehe z. B. Willi Lemke (Special Adviser to the Secretary-General on Sport for Development and Peace [2008–2016])

Spad steht für:
 Douglas A-1 „Spad“, US-amerikanischer Jagdbomber

Abkürzung